Giancarlo Sbragia – attore italiano
Mattia Sbragia – attore italiano
Ricky Sbragia – allenatore di calcio scozzese